Vanamõisa (Haljala), een dorp in de Estlandse gemeente Haljala
 Vanamõisa (Hiiumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Vanamõisa (Jõgeva), een dorp in de Estlandse gemeente Jõgeva
 Vanamõisa (Kose), een dorp in de Estlandse gemeente Kose
 Vanamõisa (Lääneranna), een dorp in de Estlandse gemeente Lääneranna
 Vanamõisa (Muhu), een dorp in de Estlandse gemeente Muhu
 Vanamõisa (Põlva), een dorp in de Estlandse gemeente Põlva
 Vanamõisa (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge
 Vanamõisa (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Vanamõisa (Saue), een dorp in de Estlandse gemeente Saue
 Vanamõisa (Tõrva), een dorp in de Estlandse gemeente Tõrva
 Vanamõisa (Viljandi), een dorp in de Estlandse gemeente Viljandi vald
 Vanamõisa, tot in 2017 de naam van Valgu-Vanamõisa
 Vanamõisa, tot in 2017 de naam van Vigala-Vanamõisa